Patrick Chaboud (né en 1951), comédien d’origine française
 Jack Chaboud (né en 1943), auteur de romans sur la fran-maçonnerie
 Eugène Chaboud (1907-1983), coureur automobile